Grand Prix Francji 1913 (oryg. XIII Grand Prix de l'Automobile Club de France) – jeden z wyścigów Grand Prix rozegranych w 1913 wyróżniony mianem Grandes Épreuves.

Lista startowa

Wyniki

Wyścig 
Źródło: teamdan.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: teamdan.com

Przypisy 

Francja
1913 we Francji
1913